Мяки́нино — топоним:

 Мякинино — станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
 Мякинино — деревня в составе города Москвы, относящаяся к району Кунцево Западного административного округа.
 Мякинино — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Мякинино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Мякинино — железнодорожная платформа Большого кольца Московской железной дороги в Ступинском районе Московской области.
 Мякинино — деревня в Клинском районе Московской области.

См. также